

Persone 

 Ammone geometra – matematico greco
 Ammone di Alessandria (†249) – santo e martire con Ingene, Teofilo, Tolomeo e Zenone

Altro 
 Ammone – nome proprio di persona maschile
 Ammone – mitologico re di Libia identificabile con Dioniso o  con Adone
 Amon – divinità della religione egizia